Vĩnh Điện (Quảng Nam)
 Vĩnh Điện (rivier), een rivier in de provincie Quảng Nam.